Laukkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Laukkusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (1 ha)
2. Laukkusaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (6 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar